Plaats in Indonesië
 Kalibuntu (Losari), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
 Kalibuntu (Kraksaan), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Kalibuntu (Pabedilan), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java